Савски трг је појам са више значења:

 Савски трг (Београд);
 Савски трг (Сремска Митровица).